Mycetobia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1818. Enligt Catalogue of Life ingår Mycetobia i familjen fönstermyggor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen savmyggor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fönstermyggor
Mycetobia